Edlibach bezeichnet:
Edlibach ZG, Ort in der Gemeinde Menzingen, Kanton Zug, Schweiz
Gerold Edlibach (1454–1530), Zürcher Chronist und Ratsherr